Il distretto di Žítíqara (in kazako: Жітіқара ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Žítíqara.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Žítíqara